Чемпионат Португалии по футболу 2010—2011 годов — 77-й чемпионат Португалии прошёл с августа 2010 года по май 2011 года. Титул чемпиона защищала «Бенфика». Официальный мяч турнира «Jabulani».

Чемпионат стартовал 13 августа 2010 года матчем между «Спортингом» (Брага) и «Портимоненсе», завершившимся 3:1. Матчи последнего тура пройдут 15 мая 2011 года.

Лигу пополнили клубы «Бейра-Мар» и «Портимоненсе», вместо вылетевшим по итогам прошлого сезона «Белененсиша» и «Лейшойнша».

3 апреля 2011 года в 25-м туре «Порту» обыграл в гостях «Бенфику» — 2:1 и завоевал титул чемпиона Португалии в 25-й раз.

Клубы

Турнирная таблица 

Источник: www.eurosport.ru

Результаты матчей 

Источник: LPFPЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

2010
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2010 году
Спорт в Португалии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011